The Punisher, o simplemente Punisher, puede hacer referencia a:

 Punisher —o Castigador en español—, un antihéroe ficticio del universo de Marvel Comics;
 tres películas basadas en el personaje:
 The Punisher (1989), dirigida por Mark Goldblatt; 
 The Punisher (2004), dirigida por Jonathan Hensleigh;
 Punisher: War Zone (2008), dirigida por Lexi Alexander;
 una serie de televisión basada en el personaje:
 The Punisher (2017), serie de televisión de Netflix;
 dos videojuegos basados en el personaje:
 The Punisher (1993);
 The Punisher (2005).